Гаплогруппа R2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 R2-a
 R2-a1
 R2-a2
 R2-a3
 R2-a4
 R2b
 R2c
 R2d
 R2e
 R2e1
 R2e2
 R2g

Распространение 
Иран (352) – 2,56 %
 кашкайцы (112) – 2,68 %, 
 персы (181) – 3,31 %

Памир
 ваханцы (66) – 6,1 %
 таджики (28) – 3,6 %
 уйгуры (27) – 3,7 %

Палеогенетика

Неолит 
Ганджи-Даре — Керманшах (остан), Иран
 I1944 | GD14B — 8000–7700 BCE — Ж — R2.
 I1947 | GD22 — 8210-7836 calBCE (8860±30 BP, Beta-432800) — М — R2a | R2.
 I1954 | GD41 — 8294-7992 calBCE (9000±40 BP, Beta-436170) — М — R2a | R2.

Бронзовый век 
БМАК
 Гонур-Депе — Марыйский велаят, Туркменистан
 I6120 — Gonur tomb 1307 sample 62 — 2500–1600 BCE (4000 calBP) — М — BT > F | R2.
 I6312 — Gonur tomb 1415 sample 46 — 2500–1600 BCE (4000 calBP) — М — CT | R2.
 I11041 — Gonur tomb 3225, skeleton 3, UfaNov17-003 — 2140-1972 calBCE (3675±25 BP, PSUAMS-4603) — М — R > R2 | R2.

Железный век 
Древнеперсидская империя
 SK21 — Çemialo Sırtı — , Бешири, Батман (ил), Юго-Восточная Анатолия — Турция — Ж — R2.

Средние века 
Дания
 G32 | KH150135 — Revshale — Марибо, Лолланн, Зеландия — Дания — 1100–1400 AD — М — R2.

Новое время 
Индия
 R29 — Роопкунд, Гималаи — Уттаракханд, Индия — 18 век — R2.

Примечания

Публикации 
2013
 
2016
 
2018
 
 
 
2019

Ссылки 
 
 R2 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа R2 (мтДНК)